Thornography е седми студиен албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Записан и реализиран през октомври, 2006 г. Стилът за този албум е спорен. Продължителността му е 64:46 мин. Дани Филт обяснява името на албума така:

„Това заглавие препредставя обвързаността на човечеството с греха и личното желание и избор. Шипът комбинира представата за това което Исус е преживял.“

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Чарлс Хеджър – китара
 Дейв Пайбъс – бас
 Ейдриън Ерландсън – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2006 година